Lluís VI de França dit «el Gras» (1081 - Bethisy, Picardia, 1137), rei de França (1108 -1137).
 Lluís VI de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1630 i - 1678), noble alemany 
 Lluís Francesc de Borbó-Conti (VI príncep de Conti) (París 1734 - Barcelona 1814), príncep de sang de França de la Casa de Conti